Sülzfeld ist der Name folgender Orte:

 Sülzfeld, Gemeinde in Thüringen
 Sülzfeld (Bad Rodach), Ortsteil der Stadt Bad Rodach, Landkreis Coburg, Bayern

Siehe auch:
 Sulzfeld